Kronovo je ime več naselij v Sloveniji:

 Dolenje Kronovo, Šmarješke Toplice
 Gorenje Kronovo, Novo mesto

naselja v Sloveniji